Eurícrates I, onzè rei d'Esparta de la línia àgida. Va regnar cap al final de la Primera guerra messènia.
 Eurícrates II, tretzè rei d'Esparta de la línia àgida, net d'Eurícrates I.